Dawson kan syfta på

 Dawson (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 Dawson (seriefigur) – en figur i Tintins äventyr
 1829 Dawson – en asteroid

Personer
 Anthony Dawson
 Bernhard Dawson
 Charles Dawson
 Craig Dawson
 Geoffrey Dawson
 George Mercer Dawson (1849–1901), kanadensisk geolog
 Hilton Dawson
 Joe Dawson
 John William Dawson (1820–1899), kanadensisk geolog och paleontolog
 Michael Dawson
 Shane Dawson
 Steve Dawson
 Toby Dawson
 William A. Dawson
 William Crosby Dawson
 William Harbutt Dawson

Geografi

Kanada 

 Dawson City, Yukon,

USA 

 Dawson, Georgia, countyhuvudort, Terrell County, 
 Dawson, Illinois, Sangamon County, 
 Dawson, Maryland, Allegany County, 
 Dawson, Texas, ort, Navarro County, 
 Dawson, Iowa, ort, Dallas County, 
 Dawson, Minnesota, Lac qui Parle County, 
 Dawson, Nebraska, Richardson County, 
 Dawson, Pennsylvania, Fayette County,

Se även
 Dawson County – flera

Se även
Mount Dawson

Engelska efternamn